Dharma Mittra (Pirapora, 1939. május 14. –) amerikai-brazil jógaoktató. A Master Yoga Chart of 908 Postures megalkotója. 1964-ben költözött Amerikába.

Jegyzetek

Források 

1939-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Jógik
Minas Gerais állambeliek
Élő személyek